Golf, conhecido no Japão como , é um jogo de simulação de golfe para o console portátil Virtual Boy, da Nintendo, que foi lançado em 1995.

Ver também
Lista de jogos para Virtual Boy

Jogos eletrônicos de 1995
Jogos para Virtual Boy